Stift Sankt Peter heißen:

 Stift Sankt Peter (Salzburg), Benediktiner-Erzabtei in Salzburg
 Franziskanerkloster Salzburg, bis 1462 Benediktinerinnen
 Stift St. Peter (Einsiedel), ehemaliges Stift, frühere Grablege des ersten württembergischen Herzogs